

Patronyme
 Andrew Stoddart (1863 – 1915), joueur de rugby
 Charles Stoddart (1806 – 1842), officier et diplomate britannique
 
 James Fraser Stoddart, chimiste écossais
 Jennifer Stoddart,  (1949 –), sixième Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
 Morgan Stoddart  (1984 –),  joueur de rugby gallois,
 Paul Stoddart (1955 –), entrepreneur australien
Tom Stoddart, (1953-2021), photojournaliste britannique
 William Stoddart, (1925 –), traducteur, essayiste et philosophe des religions, pérennialiste écossais.

Homonymie de patronyme